Brunnäbbad araçari (Pteroglossus mariae) är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer från östra Peru och västra Brasilien söder om Amazonfloden till nordcentrala Bolivia och betraktas ofta som en underart till vitnäbbad araçari (P. azara).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen